Jméno a příjmení František Kohout nosí více různých osob:

 František Kohout (cyklista) (1860–1918) – první předseda České ústřední jednoty velocipedistů
 František Kohout (knihkupec) (1841–1899) – český knihkupec
 František Kohout (skladatel) (1858–1929) – český hudební skladatel
 František Kohout (starosta) – předseda MěNV Kladno
 František Kohout (zednický učeň) (1951–1969) – oběť pražské demonstrace 20. srpna 1969